Gent-Wevelgem 1985 var den 47. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 10. april 1985. Løbet blev vundet af Eric Vanderaerden, efterfulgt af Phil Anderson og Rudy Dhaenens.

Resultater

Eksterne henvisninger 

1985
Cykelløb i 1985